

Населені пункти та їхні частини
 Нові Буди — село в гміні Браньщик Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Нові Буди — село в гміні Леонцин Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Нові Буди — село в гміні Радзейовіце Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Нові Буди — частина міста Ряшів в Підкарпатському воєводстві
 Нові Буди — частина села Воля-Лонцька в гміні Лонцьк Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Нові Буди — частина села Будзинь у гміні Будзинь Ходзезького повіту Великопольського воєводства

Примітки